L'edizione 1984-85 della I liga vide la vittoria finale del Górnik Zabrze.

Capocannoniere del torneo fu Leszek Iwanicki (Motor Lublin), con 14 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Górnik Zabrze Campione di Polonia 1984-85.
 Górnik Zabrze ammesso alla Coppa dei Campioni 1985-1986.
 Sparta e Dukla ammesse alla Coppa UEFA 1985-1986.
 Radomiak Radom e Wisła Cracovia retrocesse in II liga polska.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
Campionato polacco di calcio